

Toponyme
 Villeton est une commune française de Lot-et-Garonne.

Patronyme
 Jocelyne Villeton, (1954- ) est une coureuse de fond française.